Cepi kan syfta på:
Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), en stiftelse som finansierar utveckling av vacciner mot nya epidemisjukdom
Confederatipn of European Paper Industries (CEPI), en branschorganisation för massa- och pappersindustriföretag
Čepí, en ort i Tjeckien